Københavns belejring har flere betydninger:

 Københavns belejring (1289)
 Københavns belejring (1523)
 Københavns belejring (1535-1536)
 Københavns belejring (1658-1660)
 Københavns belejring (1807)

Se også 
 Stormen på København 1659

Belejring